Channel One Cup 2008 spelades under perioden 18- 21 december 2008, och vanns av Ryssland före Finland och Tjeckien. Turneringen spelades i Moskva, Ryssland med en utbruten match i Malmö, Sverige.

Tabell

Resultat

Övrigt 
 Matchen mellan Sverige och Finland blev en "rysare" som gick till både förlängning och straffar. På grund av det begränsade utrymme Sveriges Television hade reserverat för programmet så fick dock inte straffarna plats, utan sändningen avbröts precis före straffarna. Tittarna hänvisades istället till webb-TV, men enligt uppgift så fungerade den inte att komma in på (vilket kan vara fullt begripligt om webb-TV-tjänsten helt plötsligt får en stor mängd extra tittare).

Noter

2008 i Ryssland
Sport i Sverige 2008
Euro Hockey Tour 2008/2009
Internationella sportevenemang i Malmö
Sport i Moskva
Malmö under 2000-talet (decennium)